Устрел може да се отнася за:

 Устрел, призрачен демон в българските народни вярвания.
 Устрел, анаеробна инфекция при говедата причинена от Clostridium chauvoei.
 Устрел, лечебно растение от род Устрел (Vincetoxicum), семейство Зимзеленови (Apocynaceae).